Niemiecka nazwa miejscowości
 Konradów (województwo dolnośląskie)
 Conradswalde – Koniecwałd
 Burg Konradswalde – Zamek Wojaczów

Zobacz też:
 Konradswaldau